Vallegrande (provincie), een provincie van Bolivia
 Vallegrande (gemeente), een gemeente in Bolivia
 Vallegrande (stad), een plaats in deze gemeente en de hoofdstad van deze provincie